484-й истребительный авиационный Брестский Краснознамённый полк (484-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 484-й истребительный авиационный полк;
 484-й истребительный авиационный Брестский полк;
 484-й истребительный авиационный Брестский Краснознамённый полк;
 916-й Брестский Краснознамённый истребительный авиационный полк;
 414-й Брестский Краснознамённый зенитно-ракетный полк;
 Полевая почта 26267.

Создание полка 
484-й истребительный авиационный полк сформирован 10 ноября 1941 года при 13-м запасном истребительном авиаполку Приволжского военного округа в г. Кузнецк Пензенской области.

Переименование и переформирование полка 
 484-й истребительный авиационный Брестский Краснознамённый полк в феврале 1949 года был переименован в 916-й истребительный авиационный полк
 916-й Брестский Краснознамённый истребительный авиационный полк 16 июня 1961 года переформирован в 414-й Брестский Краснознамённый зенитно-ракетный полк

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 18 февраля 1942 года по 16 апреля 1942 года,
 с 15 июля 1942 года по 8 марта 1943 года,
 с 8 июля 1943 года по 24 сентября 1943 года,
 с 21 июня 1944 года по 8 сентября 1944 года,
 с 12 ноября 1944 года по 9 мая 1945 года.

Командиры полка

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Ржевско-Вяземская операция — с 18 февраля 1942 года по 12 марта 1942 года
 Любанская наступательная операция — с 12 марта 1942 года по 18 апреля 1942 года.
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 22 июня 1942 года по 22 июля 1942 года.
 Донбасская операция — с 7 июля 1942 года по 24 июля 1942 года.
 Северо-Кавказская наступательная операция — с 25 июля 1942 года по 28 августа 1942 года.
 Армавиро-Майкопская операция — с 6 августа 1942 года по 17 августа 1942 года.
 Нальчикско-Орджоникидзевская операция — с 25 октября 1942 года по 12 ноября 1942 года.
 Ростовская операция — с 1 января 1943 года по 18 февраля 1943 года.
 Краснодарская операция — с 9 февраля 1943 года по 8 марта 1943 года.
 Смоленская наступательная операция (Операция «Суворов») — с 7 августа 1943 года по 2 октября 1943 года
 Спас-Деменская операция — с 7 августа 1943 года по 20 августа 1943 года
 Смоленско-Рославльская наступательная операция — с 15 сентября 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Белорусская стратегическая наступательная операция (Операция «Багратион») — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Бобруйская операция — с 24 июня 1944 года по 29 июня 1944 года.
 Барановичская операция — с 5 июля 1944 года по 16 июля 1944 года.
 Восточно-Прусская операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года.
 Восточно-Померанская операция — с 10 февраля 1945 года по 4 апреля 1945 года.
 Берлинская операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года

Почётные наименования 
484-му истребительному авиационному полку за отличие в боях за овладение городом Брест присвоено почётное наименование «Брестский»

Награды 
484-й Брестский истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Остероде, Дойтш-Айлау и проявленные при этом доблесть и мужество 5 апреля 1945 года награждён орденом «Боевого Красного Знамени»

Отличившиеся воины полка 
  Егоров Пётр Дмитриевич, командир полка в период с июня 1943 года по июль 1944 года, полковник в отставке, Указом Президента России 14 апреля 1995 года удостоен звания Герой России. Золотая Звезда Героя России № 144.

Статистика боевых действий 
За годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Базирование

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Примечания 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году